I Puffi – personaggi dei fumetti e dei cartoni animati creati da Peyo
 I Puffi – serie a fumetti belga creata da Peyo
 I Puffi (The Smurfs) – serie animata belga-statunitense del 1981-1989
 I Puffi (Les Schtroumpfs) – serie animata belga del 2021
 I Puffi – film belga-statunitense del 2011, diretto da Raja Gosnell
 I Puffi – album di autori vari del 1982
 I Puffi – videogioco del 1994 per varie console e PC
 I Puffi – videogioco del 1999 per PlayStation